Dobberschütz ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 von 1939 bis 1945 der deutsche Name des polnischen Ortes Dobrzyca (Dobberschütz im Wartheland)

Familienname:
 Regine Dobberschütz (* 1956), deutsche Sängerin

Siehe auch:
 Doberschütz (Begriffsklärung)